Londonkonferensen kan avse:

 Londonkonferensen 1830, garanterade Belgiens självständighet
 Londonkonferensen 1832, sammankallades för att etablera en stabil regering i Grekland
 Londonkonferensen 1838–1839, föregick fördraget i London (1839)
 Londonkonferensen 1864, en konferens i London (25 april 1864 - 25 juni 1864) etablerade ett vapenstilleståndet och förhandlingar om fred i dansk-tyska kriget
 Londonkonferensen 1866, den sista i en rad konferenser som ledde till kanadensiska konfederationen
 Londonkonferensen 1867,  fördraget i London (1867)
 Londonkonferensen 1881 (franska anarkistiska rörelsen)
 Rysslands socialdemokratiska arbetarepartis andra kongress (1903), bolsjevik-mensjevikiska splittringen
 Londonkonferensen 1912–1913, också känd som London Peace Conference
 Londonkonferensen 1921, om tyska krigsskadeståndet
 Londonkonferensen 1933, också känd som London Economic Conference
 Londonkonferensen (1939), om Palestina
 Londonkonferensen 1948, något att göra med United States Air Forces in Europe
 Londonkonferensen 1954, en av två relaterade konferenser för att fastställa Västtysklands status
 Londonkonferensen om Libyen, 29 mars 2011
 Londonkonferensen om Somalia, 23 februari  2012
 London Conference on the Illegal Wildlife Trade, 13 februari 2014

Se även
Fördraget i London – flera
London och Pariskonferensen (1954)